Kazuyoshi Yokota può riferirsi a:

Kazuyoshi Yokota (?-2011), regista giapponese
Kazuyoshi Yokota (1986), pallavolista giapponese